Alpenrose bezeichnet zwei in den Alpen vorkommende Rhododendren:
Bewimperte Alpenrose (Rhododendron hirsutum)
Lappland-Alpenrose (Rhododendron lapponicum)
Rostblättrige Alpenrose (Rhododendron ferrugineum)

Alpen-Rose bezeichnet die
Gebirgs-Rose (Rosa pendulina)

Alpenrosen steht für:
 Alpenrosen – Das Folklore-Magazin der Schweiz, ein seit 2003 erscheinendes Schweizer Musikmagazin, siehe Alpenrosen
 Alpenrosen (Zeitschrift), ein Schweizer Almanach (Jahres-Literaturjournal), erschien mit Unterbrechungen von 1811 bis 1854

Siehe auch:
 Alperose, ein Schweizer Mundartlied von Polo Hofer
 Alpenrosen, eine Schweizer Folklore-Zeitschrift
 Wenn die Alpenrosen blüh’n, Heimatfilm
 Alpenrosenhütte, verschiedene Berghütten